Il singolare dello Seguros Bolívar Open Medellín 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Paolo Lorenzi era il detentore del titolo, ma quest'anno ha partecipato al Croatia Open Umag.

Alejandro González ha battuto in finale Guido Andreozzi 6–4, 6–4.

Teste di serie

  Alejandro González (Campione)
  Guido Andreozzi (finale)
  Facundo Argüello (quarti di finale)
  Fabiano de Paula (primo turno)

  Agustín Velotti (secondo turno)
  Julio César Campozano (secondo turno)
  Nicolás Barrientos (quarti di finale)
  Carlos Salamanca (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Seguros Bolívar Open Medellín 2013
ATP Challenger Tour 2013